Il toponimo Șeica può riferirsi a diverse località della Romania:

Șeica Mare, comune del distretto di Sibiu
Șeica Mică, comune del distretto di Sibiu